Фула:

 Фула, (пель, фульбе)  — название этноса, расселённого Западной и Центральной Африке (от Сенегала до Центральноафриканской республики).
 Фула — язык народа фульбе.
 Фула — народность во Вьетнаме и Китае.
 Фула — язык азиатских фула, относится к тибето-бирманским языкам.
 Фула — один из Шетландских островов.

Метафоры